Slovo ligatura označuje obecně „svázání“ dvou prvků dohromady. Může mít následující významy:

 ligatura (písmo) – svazování znaků/písmen při tisku a psaní
 ligatura (hudba) – vázanost dvou nebo více po sobě jdoucích tónů
 méně časté významy:
 obvaz
 vázanka